Эдга́рдо Норбе́рто Андра́да (; 2 января 1939, Росарио — 4 сентября 2019, Мар-дель-Плата) — аргентинский футболист, вратарь .

Карьера 
Эдгардо Андрада родился в семье художника железнодорожных станций. Он начал трудовую деятельность в качестве плотника, одновременно занимаясь в архитектурной школе. Первоначально Андрада занимался баскетболом, но после предпочёл ему футбол. Он отправился на просмотр в клуб «Сан-Лоренсо», но там ему отказали. После этого Эдгардо возвратился в Росарио. В 1959 году он пришёл в клуб «Росарио Сентраль», где спустя год дебютировал в основном составе. Это произошло 15 мая 1960 года во встрече с «Расингом», в котором его клуб проиграл 0:2. Он выступал за клуб на протяжении 9 сезонов, проведя 283 матча. Последнюю встречу в составе команды Андрада сыграл 4 мая 1969 года против «Индьепендьенте» (1:0). В тот же период он выступал за сборную Аргентины. Первый матч за национальную команду Эдгардо сыграл 12 октября 1961 года с Парагваем (5:1). Последний матч за сборную Андрада также сыграл против Парагвая, 4 мая 1969 года (0:0). Всего за сборную он провёл 20 встреч.

В 1969 году Андрада уехал в Бразилию, став игроком «Васко да Гамы», который заплатил за трансфер футболиста 330 тыс. новых крузейро. 19 ноября того же года в матче с «Сантосом» Андрада пропустил с пенальти гол от Пеле, ставший 1000-м голом бразильца; сам вратарь сказал: «Я был в отчаянии. Я вовсе не хотел быть этим вратарём». Годом позже он помог клубу выиграл титул чемпиона штата Рио-де-Жанейро, первый за 12 лет. Но в том сезоне аргентинский футболист играл мало: он получил перелом малоберцовой кости, из-за чего долго восстанавливался. В 1974 году победил в чемпионате Бразилии. В 1976 году он, вместе с другим аргентинцем Родольфо Фишером, перешёл в клуб «Витория», заплативший 800 тыс. крузейро за обоих. Там голкипер выступал до ноября, после чего возвратился в Аргентину. На следующий год Андрада присоединился к клубу «Колон», дебютировав 24 апреля 1977 года в матче с «Феррокарриль Оэсте» (3:1). За этот клуб голкипер играл до 1979 года. Позже он также играл за клуб «Ренато Чезарини», где и завершил игровую карьеру.

После завершения игровой карьеры Андрада работал тренером вратарей в «Росарио Сентраль», а затем координировал молодёжные команды клуба.

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1970
 Чемпион Бразилии: 1974

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча Бразилии: 1971

Личная жизнь 
Андрада был женат. У него трое детей.

Обвинения в убийствах 
В 2008 году бывший разведчик Эдуардо «Эль Туку» Костансо обвинил Андраду в том, что тот участвовал в похищении, пытках и убийстве Касо Камбьяссо и Перейры Росси 14 мая 1983 года, являвшихся боевиками хустисиалистской партии. Чуть позже были опубликованы списки членов Гражданского Разведывательного штаба армии, являвшиеся сотрудниками 121-го разведывательного батальона внутренней военной разведки процесса национальной реорганизации, которая вела в стране так называемую «Грязную войну» с 1976 по 1983 год. В этих списках Андрада присутствовал, якобы завербованный подполковником Хорхе Роберто Диабом 25 августа 1981 года. Сам бывший футболист заявил, что являлся сотрудником этой организации, но в убийствах не участвовал. Об участии Андрады также заявила Ана Оберлин, член организации HIJOS, «Сыновья и дочери за идентичность и справедливость против забвения и безмолвия», которая объединяет потомков тех, кто исчез в период «Грязной войны». После проведения судебных разбирательств, Эдгардо был оправдан судьей Вильяфурте Рузо за отсутствием доказательств.

Примечания

Ссылки 
 Матчи Андраде за сборную Аргентины
 Профиль на bdfa.com.ar
 Профиль на infofutbol.com.ar
 Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Колон»